Ársos kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Ársos, Larnaca, ort, 
 Ársos, Limassol, ort,